Bataliony łączności Wojska Polskiego noszące numer 4:

 4 Batalion Łączności 1945-1947 (PSZ)
 4 Samodzielny Batalion Łączności 1943-
 4 Samodzielny Liniowo-Eksploatacyjny Batalion Łączności 1945-
 4 Okręgowy Batalion Łączności 1945-1947 → 4 Batalion Łączności Okręgu Wojskowego
 4 Batalion Łączności Okręgu Wojskowego 1947-1950 → 4 Liniowy Batalion Łączności
 4 Liniowy Batalion Łączności 1950-1957
 4 Batalion Łączności 1967-1995 → 4 Batalion Dowodzenia